Nymphetamine е шести студиен албум на британската екстремна група Cradle Of Filth. Записан е през 2004 г. и е издаден на 28 септември същата година. Стилът му е спорен. Продължителността му е 75:47 минути. Албумът е издаден от компанията Roadrunner Records с продуцент Роб Каджиано.

През 2005 г. излиза специално издание с два диска.

Състав 
 Дани Филт – вокали
 Пол Алендър – китара
 Джеймс Макилрой – китара
 Дейв Пайбъс – бас
 Мартин Пауъл – клавиши, виола
 Ейдриън Ерландсън – барабани
 Сара Дева – бек вокали

Песни

Песни от специалното издание

Позиции в класациите

Албум 

Албуми на Крейдъл ъф Филт
Музикални албуми от 2004 година